Nazwisko (Lipowska)
 Teresa Lipowska (* 1937, Warszawa), polska aktorka

 Nazwisko (Lipowski)
 Adam Lipowski (* 1962), polski fizyk
 Aleksander Lipowski
 Grzegorz Marek Lipowski (* 1936), polski polityk
 Jan Lipowski
 Jaroslav Lipowski (* 1962)
 Józef Lipowski
 Lutz Lipowski
 Paweł Lipowski (* 1988), polski wioślarz

 Inne

 Dąbrowa Lipowska, kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim
 Wola Lipowska (gmina)
 Lipowska Hala – polana w Beskidzie Żywieckim
 Lesiak Lipowski, osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim
 Lipowski Groń – szczyt w Beskidzie Sląskim
 Lipowski Wierch – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Rezerwat przyrody Lipowska
 Wola Lipowska, wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim